Carl Söderberg kan syfta på bland andra:

* Carl Söderberg (1894–1963), svensk präst
 Carl Söderberg (född 1985), svensk ishockeyspelare
 Carl Söderbergh (född 1962), svensk jurist
 Carl Gustaf Söderberg (1756–1783), svensk tecknare
 Carl Nestor Söderberg (1830–1881), svensk arkitekt
 Carl Wilhelm Söderberg (1876–1955), svensk-norsk uppfinnare och ingenjör